Renato de Abreu Maduro (Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1955 - Califórnia, 12 de dezembro de 2010) foi um bispo brasileiro, pioneiro da Igreja Universal do Reino de Deus.

Biografia 
Nasceu no Méier, bairro da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, sendo seu pai um comerciário e sua mãe dona de casa.
Tendo começado a estudar aos 7 anos, Renato Maduro foi um aluno aplicado, muito elogiado pelos professores. Aos 11 anos, entretanto, começou a fumar, escondido dos pais, e aos 13, movido por uma profunda curiosidade, lançou-se à procura do que ele mesmo chamou "a dose mais forte".

Acabou mergulhando no submundo das drogas e da marginalidade, embora soubesse que isso poderia levá-lo à morte. Aos 14 anos já subia o morro em busca da droga. Foi preso várias vezes e escapou milagrosamente de ser metralhado.

Experimentou todos os tipos de substâncias tóxicas e se viu tentado a praticar assaltos à mão armada, para sustentar o vício. No fundo do poço, debilitado física e psicologicamente, após 12 anos de uso de drogas, ele finalmente se converteu.

Aos 25 anos ingressou na Igreja Universal do Reino de Deus. Foi auxiliado espiritualmente em sua recuperação pessoalmente pelo então pastor Edir Macedo. Liberto dos vícios, foi elevado a pastor e, posteriormente, a bispo pela igreja. Realizou suas funções missionárias em diversos países, exercendo inclusive funções de liderança. Servia a igreja na Califórnia, Estados Unidos, onde lutou contra uma enfermidade fatal que mobilizou uma série de orações e jejuns por membros da Universal.

Morte 
Dia 12 de Dezembro de 2010 o bispo Renato Maduro não resistiu e faleceu, ele estava na Califórnia e lutou muito tempo contra uma enfermidade .

Obras

Religião 
 A Dose Mais Forte (1984),
 O Fim da Picada (1997),
 Nossa Batalha (2004).

Ligações externas 
 

Bispos da Igreja Universal do Reino de Deus
Pastores do Rio de Janeiro
Protestantes do Brasil
Naturais da cidade do Rio de Janeiro